Золотой конёк () — вид воробьинообразных птиц семейства трясогузковых (Motacillidae). Обитает в Восточной Африке. Это единственный представитель одноимённого рода золотых коньков (Tmetothylacus).

Описание 
Длина птицы составляет 18 см. Взрослого самца, в отличие от большинства коньков, очень легко идентифицировать. Их окраска преимущественно ярко-золотистая, на груди у них черная треугольная "манишка", на крыльях и спине черные полоски. Окраска самок преимущественно серовато-коричневая, кончики маховых перьев и нижние стороны крыльев у них жёлтые, "воротничок" на груди отсутствует, лапы и клюв светлее. Молодые птицы сходны с самкам, однако грудь у них испещрена тёмными полосками.

Распространение и экология 
Золотые коньки обитают на юге Южного Судана, на юге и востоке Эфиопии, в Сомали, на севере Уганды, на востоке Кении и Танзании. Они живут в саваннах, сухих кустарниковых зарослях и на лугах. Встречаются на высоте до 1000 м над уровнем моря. Залёты этого вида отмечали в Омане, ЮАР и Зимбабве.

Поведение 
Золотые коньки питаются преимущественно насекомыми, которых ловят на земле и среди растительности.

Примечания 

Трясогузковые
Животные, описанные в 1878 году
Монотипические роды птиц

Птицы Африки